Joseph Bernard (1647–1719) francuski złotnik
 Joseph Bernard (1866–1931) francuski rzeźbiarz
 Joseph Bernard francuski generał, d-ca 1 Dywizji Strzelców Polskich